Rougarou (achtbaan) - achtbaan in Cedar Point, Verenigde Staten
 Rougarou (folklore) - folkloristisch wezen in Canada en de Verenigde Staten